Arthroceras är ett släkte av tvåvingar. Arthroceras ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäppflugor
Arthroceras